Овај чланак садржи списак музичких албума који су објављени током 2018. године.

Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

Јун

Јул

Август

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Референце

Спољашње везе 
 albumoftheyear.org

Албуми 2018.
Спискови везани за музику